«Сяонаньмэнь» (; ) — станция линии Сяонаньмэнь Тайбэйского метрополитена, открытая 31 августа 2000 года.

Расположена между станциями «Симэнь» и «Мемориальный зал Чан Кайши». Находится на территории района Чжунчжэн в Тайбэе.

Техническая характеристика 
«Сяонаньмэнь» — однопролётная станция. Работает только один путь, так как на линии Сяонаньмэнь действует челночное движение поездов.  11 апреля 2018 на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Близлежащие достопримечательности 
Недалеко от станции располагаются Маленькие Южные ворота и ботанический сад.

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Сяонаньмэнь